Lwia Straż (, 2015–2019) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Disney Television Animation, Disney Junior i Mercury Filmworks, bazowany na podstawie pełnometrażowej animacji z 1994 roku Król Lew. Twórcą serialu jest Ford Riley. Jest to druga kreskówka z serii Król Lew zaraz po Timonie i Pumbie, serialu nadawanym w latach 1995–1999.

Premiera filmu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 22 listopada 2015 na amerykańskim Disney Channel jako pilotażowy odcinek serialu Lwia Straż: Powrót Legendy (ang. ), natomiast regularna emisja rozpoczęła się 15 stycznia 2016 na kanałach Disney Channel i Disney Junior jako serial. W Polsce pilotażowy odcinek serialu pojawił się 26 marca 2016 na kanale Disney Junior. W Polsce pierwsza seria nosiła tytuł Lwia Straż: Powrót. Od drugiego sezonu serial nosi nazwę Lwia Straż. Premiera trzeciej transzy serialu nastąpiła 3 sierpnia 2019, czyli w dniu premiery filmu Disney Channel Następcy 3.

Trzecia seria w Polsce była emitowana od 25 listopada 2019.

Fabuła 
Serial opisuje historię Kiona, syna Simby i Nali (to ich drugie dziecko, ale pierwszy syn, mają też starszą córkę Kiarę), który zostaje wybrany na nowego przywódcę Lwiej Straży, grupy najodważniejszych i najwaleczniejszych lwów, a zadaniem jest strzeżenie królestwa i jego mieszkańców. Jednakże Kion zrywa z uświęconą tradycją i postanawia założyć swoją własną drużynę, wybierając ratela Bungę, gepardzicę Fuli, hipopotama Beshte i czaplę Ono, którzy są członkami Lwiej Straży. Simba krytykuje wybór członków gwardii dokonany przez Kiona i uważa, że Straż musi się składać z lwów. Niepocieszony Kion odchodzi od swoich przyjaciół, a w samotności ukazuje się duch Mufasy, który mówi mu, by zaufał swoim instynktom i że moc Ryku będzie z nim zawsze w razie potrzeby. Kion słysząc krzyk Bungi, dokańcza powołanie Lwiej Straży, nadając każdemu członkowi specjalne znamię na ramieniu i wyrusza razem z nimi na ratunek Kiarze, aby pokonać hieny i uratować ją wśród pędzącego stada gazeli. Po wielkiej akcji Simba gratuluje synowi zwycięstwa nad hienami i akceptuje wybór nowych członków Lwiej Straży.

Wersja oryginalna 
 Max Charles – Kion
 Diamond White – gepardzica Fuli
 Dusan Brown – hipopotam Beshte
 Atticus Shaffer – czapla Ono
 Joshua Rush – ratel Bunga
 Rob Lowe – Simba
 Gabrielle Union – Nala
 Eden Riegel – Kiara
 Kevin Schon – Timon,
 Ernie Sabella – Pumba
 James Earl Jones – Mufasa (film)
 Gary Anthony Williams – Mufasa (serial)
 David Oyelowo – Skaza

Wersja polska 
 Antoni Scardina – Kion
 Jakub Jankiewicz – Bunga (odc. P1, 1-37, 39)
 Mikołaj Gajowy – Bunga (odc. 38, 40-74)
 Tomasz Steciuk – Ono
 Magdalena Wasylik – Fuli
 Mateusz Narloch – Beshte
 Krzysztof Banaszyk – Simba
 Tadeusz Borowski –
 Zazu,
 Mjomba (odc. 15)
 Waldemar Barwiński – 
 Janja,
 Tafu (odc. 58)
 Zofia Modej – Kiara
 Krzysztof Tyniec – Timon
 Cezary Kwieciński – Pumba
 Jacek Czyż – Rafiki (odc. P1, 1-26)
 Szymon Kuśmider – Rafiki (odc. 28, 31, 34, 38, 40, 42-44, 49, 54, 56, 74)
 Paweł Kubat –
 Cheezi,
 Ushari
 Wiktor Zborowski – Mufasa
 Marek Barbasiewicz – Skaza
 Tomasz Borkowski –
 Mzingo,
 Mwoga (odc. 30),
 Fahari (odc. 57)
 Adam Krylik – 
 Chungu,
 Tano
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Nala

Spis serii

Spis odcinków 
Dostęp również do wersji w języku angielskim znajduje się tutaj:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serialu Lwia Straż
 
 

Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Filmy z serii Król Lew
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów